Джоанн Пе́йви (; фамилия при рождении — Дэвис (); 20 сентября 1973 года, Хонитон, Девон, Великобритания) — одна из сильнейших бегуний Великобритании в беге на длинные дистанции, кроссе и беге по шоссе.

Шестикратная чемпионка национального чемпионата в беге на 5000 метров. Участница Олимпийских игр в Сиднее, Афинах и Пекине на дистанциях от 1500 метров до 10 000 метров. Наивысшие достижения — седьмые места.

В 2009 году состоялся дебют на марафонской дистанции — Лондонском марафоне с результатом 2:28.24. Двукратный победитель 10-мильного пробега Great South Run (2007 и 2012 годы), победитель 10-километрового пробега London 10 000 (2011 год).

Планирует принять участие на чемпионате мира 2013 года в Москве на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

В возрасте 40 лет выиграла чемпионат Европы по лёгкой атлетике на дистанции 10 000 метров.

Личная жизнь 
С 1995 года Джоанн замужем за своим тренером Гэйвином Пейви. У супругов есть двое детей — сын Джейкоб Пейви (род. 2009) и дочь Эмили Пейви (род. 04.09.2013).

Коммерческие старты 
 2012 Great South Run — первое место (10 миль)
 2008 Great North Run — 3-е место (полумарафон)
 2008 Great Manchester Run — первое место (10 км)
 2007 Great Manchester Run — первое место (10 км)
 2006 Great South Run — первое место (10 миль)
 2004 Чемпионат Европы по кроссу — бронзовая медаль
 2003 IAAF World Athletics Final — третье место (3000 м)
 2003 IAAF World Athletics Final — четвёртое место (1500 м)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Марафонцы Великобритании
Бегуны на длинные дистанции Великобритании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике